Ocna de Fier – wieś w Rumunii, w okręgu Caraș-Severin, w gminie Ocna de Fier. W 2011 roku liczyła 656 mieszkańców.

Przypisy 

Wsie w okręgu Caraș-Severin